Portas heißen die Orte
 Portas (Pontevedra), spanische Gemeinde in der Provinz Pontevedra
 Portas GR, Weiler im Kanton Graubünden, Schweiz

Portas bezeichnet:
 Portas (Renovierung), Dienstleister für Renovierung und Schreinerleistungen

Portas ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Portas (* 1973), spanischer Tennisspieler
 Miguel Portas (1958–2012), portugiesischer Journalist und Politiker, MdEP
 Paulo Portas (* 1962), portugiesischer Politiker

Siehe auch:
 Porta

pt:Portas